Maine – stan w USA
 Maine – kraina historyczna we Francji
 Maine – rzeka we Francji (dopływ Loary)
 Maine – rzeka w Indiach
 USS "Maine" – okręty amerykańskie
 Maine – zatoka u brzegów Kanady i USA
 Maine, Henry Sumner (1822-1888) – brytyjski antropolog społeczny, socjolog, historyk prawa i komparatysta prawny.

Miasta w USA:
 Maine – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Maine – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Maine – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Maine (ang. Maine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Maine (ang. Maine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Maine (ang. Maine Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Maine (ang. Maine Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Maine (ang. Maine Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Maine (ang. Maine Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Maine (ang. Maine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Maine (ang. Maine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie